Дрогобычский уезд:

 Дрогобычский уезд — административная единица в составе коронной земли Королевства Галиции и Лодомерии Австро-Венгрии (1867—1918) и Львовской губернии Российской империи (1914—1915).
 Дрогобычский уезд — административно-территориальная единица СССР (4 декабря 1939 — 17 января 1940).